«Дина́мо» () — грузинский футбольный клуб из города Батуми, Аджария. Основан в 1923 году. Домашние матчи команда проводит на стадионе Батуми Арена который находится в Батуми общей вместимостью в 20 000 зрителей. Действующий чемпион Грузии.

История клуба 
Футбольный клуб в городе Батуми была основан в 1923 году под названием «Динамо». В 1936 году клуб принял участие в первом розыгрыше Кубка СССР, а в 1939 году дебютировал в группе «Б» чемпионата СССР.

В первом послевоенном чемпионате клуб принимал участие в группе «Б» зоны «Закавказье», но после реорганизации лиги «Динамо» снялось с соревнований и прекратило выступление на профессиональном уровне. Только 1960 году клубу удалось вернуться в группу «Б» первенства Союзных республик. Команда заняла седьмое место. В 1963 году «Динамо» заняло первое место в своем дивизионе, но по итогам финального турнира так и не смогло выйти Группу «А».

В 1965 году «Динамо» заняло десятое место в группе «Б» 4-й зоны РСФСР, но после реорганизации лиги клуб вновь покинул группу «Б». С 1966 года «Динамо» выступало в группе «Б» зоны «Закавказье». В 1970-м году после очередной реорганизации турнира клуб был включен в группу «А» второй зоны Союзного первенства.

В 1983 году «Динамо» стало победителем турнира девятой зоны Второй лиги, третьего по значимости дивизиона страны. Таким образом, с сезона 1984 года клуб выступал в Первой лиге чемпионата СССР вплоть до сезона 1989.

В сезоне 1989 года «Динамо» в последней раз в своей истории участвовало в Союзном первенстве. По итогам турнира команда заняла 18-е место и осталась вне зоны прямого вылета.

В 1990-м году клуб был переименован в ФК «Батуми». Свой первый сезон в независимом чемпионате клуб закончил на итоговом шестом месте. Уже в следующем сезоне клуб занял итоговое пятое место, лишь на три очка отстав от бронзового призёра Торпедо из Кутаиси. В сезоне 1993/94 «Батуми» снова стало пятым.

Если победами во внутреннем первенстве команда похвастаться не могла, то в кубке Грузии дела у клуба шли весьма неплохо. Уже в сезоне 1992/93, на третий год существования отдельного чемпионата, «Батуми» впервые в своей истории вышло в финал футбольного национального трофея нового суверенного государства. Однако в финале команда уступила сильнейшему клубу страны «Динамо Тбилиси». Тем не менее, уже через два года, в сезоне 1994/95 динамовцы (в 1994 году клуб вернул свое историческое название «Динамо», которое носит и по сей день) вновь дошли до финала кубка, но и на этот раз камнем преткновения опять выступили их более именитые одноклубники из Тбилиси. Однако на этом эпопея в рамках национального кубка не закончилась. На следующий год, в сезоне 1995/96 «Динамо» снова вышло в финал кубка, где снова сыграли с одноклубниками из Тбилиси. И снова поражение. На сей раз в дополнительное время. Третий раз подряд штурмуя непокорную вершину, в сезоне 1996/97, батумцы опять добрались до финала национального трофея, где снова встретились с тбилисским «Динамо». Но и в четвёртый раз удача отвернулась от клуба. Казалось, «проклятие» тбилисских одноклубников в кубке не будет снято никогда, но в пятый раз удача, наконец, улыбнулась батумцам. В сезоне 1997/98 «Динамо» выиграло трофей с пятой попытки. Кубок Грузии стал первым трофеем клуба в истории независимого чемпионата. Тем приятней, что свою первую победу в национальном кубке динамовцы одержали над извечными соперниками из Тбилиси, с пятой попытки прервав гегемонию столичных одноклубников, неизменно побеждавших батумцев все предыдущие финалы. В том же году «Динамо» выиграло свой первый Суперкубок Грузии.

Сезон 1997/98 был самым успешным для клуба со времен провозглашения независимости. Помимо выигрыша национальных кубка и суперкубка, «Динамо» заняло второе место в чемпионате Умаглеси лиги, впервые в своей истории став вице-чемпионом. В последующие сезоны «Динамо» занимало места в верхней половине и середине турнирной таблицы.

Сезон 2007/08 стал худшим в истории клуба. Команда заняла лишь 13-е место по итогам первенства и впервые в своей истории покинула высший дивизион. Новый сезон «Динамо» должно было провести в Первой лиге.

Чемпионат 2008/09 «Динамо» впервые проводило в Первой лиге, втором по значимости дивизионе страны. Команда выступала в группе «Запад», где результатами не блистала: лишь восьмое место по итогам сезона. Сезон 2009/10 клуб провел лучше предыдущего, закончив на пятом месте. Повторив свой успех в следующем году, в сезоне 2011/12 «Динамо» выиграло турнир Первой лиги и участвовало в турнире за право выступать в высшей лиге в следующем сезоне, по итогам турнира «Динамо» получило возможность выступить в Умаглеси лиге в сезоне 2012/13.

Вылетев из высшей лиги в первом же сезоне после возвращения, тем не менее, уже через год «Динамо» снова вернулось в элиту. Сезон 2014/15 выдался на редкость успешным для клуба. В своем первом же сезоне после очередного возвращения в элиту батумцы сходу заняли итоговое второе место, пропустив вперед лишь чемпиона лиги клуб «Дила» из Гори.

В связи с переходом на новую систему розыгрыша чемпионата, сезон 2016 года в Умаглеси лиге прошел в усеченном варианте и прошел с августа по декабрь 2016 года. 10 декабря в финале плей-офф чемпионата в борьбе за путевку в Лигу Европы батумцы одержали победу над одноклубниками из Тбилиси со счетом 1:0.

До 2006 года домашней ареной клуба был стадион Центральный в Батуми вместимостью порядка 18 тысяч зрителей. В настоящее время стадион «Центральный» не существует. С сезона 2012/13 «Динамо» проводило домашние матчи на стадионе Челе Арена в соседнем городе Кобулети, а с 2018 года — на стадионе, который находится на базе в Батуми. В 2020 году завершилось строительство нового футбольного стадиона  вместимостью до 20 тысяч зрителей.

Дерби и ультрас 
Ультрас-группа: «Black Sea Pirates».

Достижения клуба 
 Чемпионат Грузии
  Чемпион (1): 2021
  Вице-чемпион (5): 1997/98, 2014/15, 2019, 2020, 2022
  Бронзовый призёр (2): 1996/97, 2016 (осень)
 Кубок Грузии
  Победитель (1): 1997/98
  Финалист (4): 1992/93, 1994/95, 1995/96, 1996/97
 Суперкубок Грузии
  Победитель (2): 1998, 2022
  Финалист (2): 1996, 1997
 Вторая лига СССР
  Победитель (2): 1963 (зона 1 ССР), 1983 (зоны 9 и финала III)

Статистика выступлений с 2005 года 

* Поражение по пенальти.

Выступления в еврокубках

Текущий состав

Известные игроки 

  Реваз Челебадзе
  Нодар Хизанишвили
  Вахтанг Коридзе
  Горгиладзе, Автандил — лучший бомбардир клуба в чемпионатах СССР (187 голов)
  Михаил Джишкариани
  Виталий Дараселия
  Шалва Апхазава
  Элгуджа Григалашвили
  Александр Гурули
  Владимир Двалишвили
  Кахабер Мжаванадзе
  Уча Лобжанидзе
  Георгий Сетуридзе
  Иракли Сирбиладзе
  Лаша Тотадзе

Вторая команда 
Команда «Динамо-2» — участница турнира Первой лиги Грузии в сезоне-1999/2000, первенства Второй лиги в сезонах 2013/14 и 2016, принимала участие в розыгрышах Кубка Грузии в сезонах 1996/97, 1997/98, 2002/03, 2017, 2018, 2019.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на weltfussballarchiv.com 
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на transfermarkt.com
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на soccerpunter.com
 Профиль на soccerway.com
 Профиль на soccer365.ru
 Профиль на ceroacero.es
 
 Профиль на сайте Wildstat.ru (СССР)
 Профиль на сайте Wildstat.ru (Грузия)

Спортивное общество «Динамо»
Организации Батуми